Iwan Oldekop ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Iwan Oldekop (Admiral, 1844) (1844–1936), deutscher Vizeadmiral
 Iwan Oldekop (Admiral, 1878) (1878–1942), deutscher Admiral der Reichsmarine